Skälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skälsjön, sjö i Hylte kommun,  (14,6 ha)
Skälsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (98,1 ha)
Stora Skälsjön, sjö i Hylte kommun,  (40,5 ha)
Västra Skälsjön, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (39,1 ha)
Östra Skälsjön, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (30,8 ha)
Skälsjön (Films socken, Uppland), sjö i Östhammars kommun,  (15 ha)
Skälsjön (Österlövsta socken, Uppland), sjö i Tierps kommun,  (1,85 km²)
Lill-Skälsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (37 ha)
Stor-Skälsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,4 km²)
Skälsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn